John Forsythe (1918-2010), acteur américain ;
 Drew Forsythe (1949-), acteur et scénariste australien ;
 Robin Forsythe (1879-1937), auteur britannique de roman policier ;
 William Forsythe (1949-), danseur et chorégraphe américain ;
 William Forsythe (1955-), acteur américain.

Voir aussi 
 
 La Dynastie des Forsyte